Diaspora (antropologie), grootschalige verspreiding van een volk over verschillende delen van de wereld
 Afrikaanse diaspora
 Armeense diaspora
 Duitse diaspora
 Europese diaspora
 Italiaanse diaspora
 Joodse diaspora
 Sloveense diaspora
 Surinaamse diaspora
 Tibetaanse diaspora
 Tsjetsjeense diaspora
 Diaspora (sociaal netwerk), een gedistribueerd sociaal netwerk op basis van de open source Diasporasoftware

Zie ook 
 Diaspore (doorverwijspagina)